Le Countryballs rappresentano uno stile artistico e un meme di internet raffiguranti le diverse nazioni mondiali attraverso la personificazione delle proprie bandiere in forma sferica. Questo stile di disegno è utilizzato in particolare in strisce, fumetti e video online, ed è nato nella seconda metà del 2009 per opera di un utente britannico sul sito tedesco Krautchan.net.

Nella maggior parte dei fumetti, diffusi in particolare su Reddit, Facebook, DeviantArt e Instagram, le Countryballs interagiscono tra loro (alcune volte) in un inglese scorretto e caratterizzato dall'uso di parole ed espressioni della propria lingua nazionale, spesso riferito come Engrish. I fumetti prodotti in questo stile sono spesso diretti alla presa in giro di stereotipi sulle nazioni, relazioni internazionali e conflitti moderni e storici. Invece nei video, diffusissimi soprattutto su YouTube, possono essere usate in video di mapping, ovvero su una mappa dove si svolgono guerre ipotetiche, nuovi Stati, nuove relazioni politiche; possono essere usate in video di reaction alle strisce con le Countryballs presenti; e, infine, possono essere usate in animazioni.

Convenzioni 
 Le "r" e le "l" che pronunciano i paesi dell'Asia orientale, soprattutto quelle che pronuncia la Cina, cambiano di posto per alcuni stereotipi. Esempio: "Domani vado a Loma in aeleo. Rì ci stanno tanti monumenti." (trad.) Domani vado a Roma in aereo. Lì ci stanno tanti monumenti.
 Gli Stati Uniti di solito indossano occhiali da sole, sono fissati con l'avere molto petrolio e spesso entrano in conflitto con Stati molto ricchi di quest'ultimo (come l'Arabia Saudita) solo per averlo.
 L'Impero tedesco è raffigurato come un rettangolo con la base più piccola degli altri lati, chiamato Reichtangle (Reich + Rectangle, che in inglese vuol dire rettangolo) (di solito quando passa all'offensiva verso un'altra nazione). Inoltre porta spesso un elmetto nero decorato con oro e una spada dal manico d'oro. Il Reichtangle viene usato soltanto nei fumetti in cui l'impero combatte nella prima guerra mondiale.
 Il Giappone a volte ha le orecchie e la coda di un gatto.
 L'Arabia Saudita e il Qatar spesso portano un turbante in testa.
 Il Regno Unito indossa un monocolo e un cappello a cilindro.
 Bandiere irregolari, come quelle del Nepal o dell'Ohio, vengono raffigurate con la forma delle bandiere, però con dei denti aguzzi sulla parte a coda di rondine della bandiera, che funge come bocca.
 Il simbolo sulle bandiere della Serbia, Slovacchia, Slovenia e Spagna e dell'Impero austro-ungarico viene usato come benda sull'occhio a causa della loro posizione sulla faccia.
La Svizzera quando ci sono guerre viene spesso raffigurata con del popcorn, in quanto è sempre neutrale e guarda gli avvenimenti delle guerre come se fossero dei film. A conferma di questo alla fine delle guerre nei fumetti dice sempre: "It was a nice movie!" (È stato un bel film!).
L'Antartide viene spesso raffigurata con degli occhialetti da esploratore.
Il Kosovo (e in generale tutti gli Stati a riconoscimento limitato o nullo) e tutti i microstati sono rappresentati come piccole palline.
La Città del Vaticano a volte viene rappresentata con la mitra.
La Polonia, nonché protagonista della serie, viene spesso raffigurata volontariamente con la bandiera nazionale sottosopra, la sua caratteristica è che ha la fissazione di andare nello spazio, cosa che gli viene quasi sempre impedita, inoltre usa come esclamazione la parola "kurwa" (prostituta[volgare] in polacco).
In alcuni fumetti San Marino e la Città del Vaticano vengono rappresentati come brufoli dell'Italia, come Monaco viene rappresentato come un brufolo della Francia e il Lesotho viene rappresentato come brufolo del Sudafrica.
Quando uno Stato si ribella o chiede l'indipendenza di solito viene raffigurato come uno Stato che esce fuori da quello di cui fa parte e continua a urlare per l'indipendenza. Un esempio è la Scozia che vuole separarsi dal Regno Unito: se in un fumetto si vuole rappresentare questo avvenimento spesso si usa l'avvenimento descritto prima.
La Repubblica di Venezia viene rappresentata come una comune palla, solo che ha dei tentacoli alla sua sinistra riferita alla forma della sua bandiera.
L'Impero spagnolo viene raffigurato con gli elmetti dei Conquistadores.
Il Belgio ha la voce stridula, debole e rauca.
Le Countryballs, ma specialmente la Polonia, l'Ucraina, l'Irlanda, l'Estonia e la Lituania, a volte balbettano quando parlano.
San Marino, nell'ambito delle Regionballs, viene a volte rappresentato schiacciato tra l'Emilia-Romagna e le Marche.
Il Liechtenstein viene a volte rappresentato schiacciato tra la Svizzera e l'Austria.
Il Portogallo viene spesso rappresentato come un amante del calcio.
L'Unione europea e l'ONU vengono raffigurati più grandi di tutti e usano una lingua diversa mischiata all'inglese per ogni frase.
L'Estonia e la Groenlandia vorrebbero entrare nei Paesi nordici, ma quest'ultimi glielo impediscono poiché non hanno la bandiera con la croce nordica.
La Lettonia, l'Irlanda, la Bielorussia e l'Idaho adorano le patate, e le considerano preziosissime.
Gli Stati Uniti sbagliano sempre il nome delle nazioni perché confondono le loro bandiere con delle altre, ad esempio possono confondere la bandiera della Tunisia con quella della Turchia.
L'Italia adora la pizza e in alcuni fumetti possiede una pizzeria che viene gestita, nell'ambito delle Regionballs, dalla Campania e dalla Sicilia.
La Repubblica Centrafricana a volte viene raffigurata come una macchina, visto che in inglese gli inizi delle parole formanti il nome dello Stato insieme fanno CAR (appunto macchina).
Il Brasile e il Portogallo quando sono contenti dicono la parola hue.
La Somalia a volte viene rappresentata come un pirata e con una benda.
Il Cile e la Croazia sono fissati ad avere tutte le spiagge del mondo.
Andorra viene spesso rappresentata schiacciata dalla Francia 
Ci sono anche delle convenzioni per le Countryballs delle regioni degli Stati (che nonostante sono uguali alle countryballs hanno un nome diverso), ovvero le Regionballs. Qui parleremo solo delle convenzioni per le regioni italiane.
 La Valle d'Aosta è raffigurata con un giaccone invernale, per le caratteristiche del clima locale.
 La Campania e la Sicilia vengono spesso raffigurate con una scatola della pizza in mano, sia perché queste due regioni sono famose per la loro pizza sia perché l'Italia in alcuni fumetti li incarica di consegnare delle pizze ai richiedenti, siccome l'Italia possiede una pizzeria take-away. Inoltre la Sicilia a volte indossa anche gli occhiali da sole.
 Il Molise viene spesso escluso dalle vignette per la convinzione che esso non esista. Quando però appare di solito è soltanto un personaggio di sfondo oppure quando cerca di entrare nel gruppo principale del fumetto i componenti del gruppo lo escludono, oltre al fatto che spesso viene raffigurato con un cartello con su scritto: "I exist!" (Io esisto!).
 La Lombardia ha il classico indumento da contadino e fa spesso la lattaia in alcuni fumetti, ed è la più ricca.
 Il Trentino - Alto Adige ha il classico indumento tirolese e fa spesso il fruttivendolo.
 Il Lazio si considera il più importante di tutti poiché ha Roma, la capitale dell'Italia. Inoltre ha spesso la Città del Vaticano come una collana.
 La Toscana ha spesso del Chianti in mano.
 Le Marche fanno il pescatore e adorano il pesce. Portano spesso una rete di pesci in mano.
 La Liguria fa la panettiera e adora le trofie al pesto. Viene raffigurata spesso con dei fiori, delle erbe aromatiche e della focaccia.
 La Puglia adora le olive e ha spesso dell'olio in mano.
 La Basilicata e la Sardegna sono molto introverse. Quest'ultima ha spesso del formaggio in mano e fa il pastore.
 L'Emilia Romagna di solito guida una Ferrari e sventola una bandiera dell'Unione Sovietica, per rappresentare la maggioranza politica socialista nella regione.

Forme diverse 

Gli unici Stati diversi dalla forma di un cerchio sono:

 Il Kazakistan, con la forma di un rettangolo;
 Il Nepal, con la forma della sua bandiera;
 L'Ohio, con la forma della sua bandiera;
 La Germania occupata, con la forma della sua bandiera;
 Il Giappone occupato, con la forma della sua bandiera; 
 Israele, con la forma di un cubo per il semplice fatto che culturalmente è diverso dalle altre Countryball;
 Il Mandato britannico della Palestina, con la forma di un cubo;
 Singapore, con la forma di un triangolo;
 Le Bermuda, con la forma di un triangolo per via dell'omonimo triangolo;
 Il Michigan, con la forma di un mattone;
L'Impero tedesco, con la forma di un grande rettangolo con la base più piccola degli altri lati, in modo da sembrare altissimo, questo è dovuto al fatto che deve incutere terrore alle altre nazioni e inoltre si crede il padrone del mondo. Questa modifica è però utilizzata soltanto quando l'Impero si arrabbia (ovvero nella prima guerra mondiale).
Il Cile è rappresentato come un serpente, avendo un territorio stretto e lungo

Altre versioni

Regionballs 

Come spiegato prima, le regionballs sono le countryballs delle regioni degli Stati, sempre con la forma di un cerchio. Oltre alle regioni possono rappresentare gli Stati, province, territori degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e in generale di tutte le repubbliche federali.

Caveballs 
Le caveballs sono un sottotipo di Countryballs che simboleggiano civiltà tribali o nativi di posti specifici. Utilizzano la stessa impostazione grafica delle Countryballs e vengono usate anche per rappresentare Stati a livelli di impero ma che non ebbero una bandiera, come l'Impero assiro.

Le caveballs utilizzano queste convenzioni:
 La palla gialla con l'uno al centro rappresenta i nativi dell'Estremo Oriente, e solitamente indossa il tipico cappello a forma di cono come gli asiatici sud-orientali.

 La palla blu con il due al centro rappresenta i nativi Indoeuropei.
 La palla rossa con il tre al centro rappresenta i nativi americani, e solitamente usa il tipico cappello pennuto degli Indiani d'America.
 La palla viola con il quattro al centro rappresenta l'Homo sapiens, viene rappresentata solitamente quando i fumetti ricreano le migrazioni umane cominciate dall'Homo habilis e completate dall'Homo sapiens.
 La palla arancione con il numero cinque rappresenta i nativi australiani.
 La palla verde con il numero sei rappresenta delle civiltà aliene, rappresentata con degli occhi interamente neri per distinguersi dai terrestri.
 La palla color marrone-ocra con il numero sette rappresenta i nativi di isole particolarmente piccole, ad esempio i nativi delle isole oceaniche. Talvolta viene usata anche per rappresentare i nativi americani.
 La palla nera con il numero otto, quella usata più comunemente, rappresenta i nativi africani.

Countryhumans
I countryhumans sono la personificazione dei paesi in stile countryballs. Il loro aspetto è caratterizzato da teste rotonde, occhi da countryballs e senza bocca; la presenza di pupille e bocche è considerata molto rara. Hanno le stesse caratteristiche delle normali countryballs e per vestirsi di solito usano dei vestiti tipici o adatti al paese. Inoltre, i personaggi possono essere fusi, ad esempio la fusione Benelux del Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. L'unica caratteristica dei nationpeople differente da quelle delle countryballs (insieme al fatto di essere umani e, come tali, indossare vestiti) è che il loro genere è distinguibile facilmente. L'America è vista come estroversa, impreca molto e ha una dieta malsana, la Germania è descritta come fredda, rigida e non riposerà finché tutto non sarà finito, l'Italia è descritta come bella, persa, interessata e le piace fare festa. Sono stati introdotti nel 2019 su DeviantArt da una fumettista americana con lo pseudonimo di Spicy-Meatball.

Countrycubes 

A differenza delle countryballs, gli Stati delle countrycubes sono tutti cubici, però utilizzano più o meno le stesse convenzioni delle Countryballs, cioè il Giappone viene raffigurato con orecchie da gatto, l'Impero tedesco è quello più alto tra tutti e via dicendo. Le countrycubes non vengono usate quasi mai nei fumetti perché vengono quasi sempre usate come cubi di cartone fai-da-te. Non vengono riconosciuti dalla comunità delle countryballs.

Countriangles 

Le Countrytriangles sono una versione delle Countryballs poco diffusa, ma si può trovare su internet. A differenza delle altre versioni delle countryballs le Countrytriangles non seguono le Convenzioni delle Countryballs. Infatti l'Arabia Saudita non indossa il turbante, il Giappone non ha le orecchie da gatto e così via. All'interno di questo fumetto non si possono trovare nemmeno gli stereotipi sui cibi degli Stati, tipo Stati Uniti d'America senza hamburger, Italia senza pizza e via dicendo. Le Countrytriangles non sono riconosciuti dalla comunità delle Countryballs.

Polandarrow 

Polandarrow è una parodia di Polandball/Countryballs realizzata dal redditor Legitprivilege. Ha il suo Subreddit. Include i personaggi senza palla con forme diverse, come Singaporeball, Reichring, Kazakagon e Israelmouse.

Alcuni esempi di fumetti

Note

Altri progetti

Meme
Satira